Mandoki ist der Familienname folgender Personen:

 Lara Mandoki (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Leslie Mandoki (* 1953), deutscher Musiker und Musikproduzent
 Luis Mandoki (* 1954), mexikanischer Regisseur